Социјалистичка партија Југославије
 Савез пионира Југославије